Papp Antal (1867–1945) görögkatolikus püspök
 Papp Antal (1875–1948) köztisztviselő, cserkészvezető
 Papp Antal (?) labdarúgó